Арикок — национальный парк в Арубе
 Арикок — холм в Арубе, вторая по высоте точка острова